Булинский — русская фамилия.

Известные носители:

 Булинский, Александр Вадимович (род. 1952) — советский и российский математик.
 Булинский, Андрей Александрович (1910—1984) — советский кинооператор.
 Булинский, Мельхиор (ум. 1877) — каноник сан-домирский и варшавский; профессор Духовной Римско-католической академии в Варшаве.

Примечания